Ел Кофресиљо има више значења:

 Ел Кофресиљо (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кофресиљо (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику